Baće je lahko:
 Frano Baće, hrvaški slikar in grafik (1911-1993)
 Maks Milič Baće, hrvaški politik in diplomat (1914-)